Родон — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер.
 Родон (підприємство) — колишній завод електронної промисловості в Івано-Франківську.
 Джо Родон (*1997) — валлійський футболіст, захисник.